Luigi Canali – scienziato
 Luigi Canali – religioso 
 Luigi Canali – partigiano
 Luigi Canali – sciatore nordico